Баево — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 1 км к западу от волостного центра Кирово и в 40 км к югу от города Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района